Le terme Mailloux peut se référer à:

Personnalités 

 Noël Mailloux (1909-1997) est un psychologue canadien.
 Pierre Mailloux (1949- ) est un psychiatre canadien.
 Louis Mailloux (1855-1875) était un militant canadien qui a donné son nom à l'Affaire Louis Mailloux.
Cette affaire a fait l'objet d'un pièce de théâtre en 1975.
 Louis Mailloux (1897-1939) aviateur français.

Toponymes 
Anse à Mailloux, anse de L'Isle-aux-Coudres (municipalité), Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Anse à Mailloux, anse de Saint-Siméon (municipalité), MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Mailloux (canton), canton dans Saint-Philémon (municipalité de paroisse), MRC de Bellechasse, Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.
Parc Élie-Mailloux, un parc public dans la Saint-Arsène (municipalité de paroisse), MRC de Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
Rivière Mailloux, un affluent de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans La Malbaie, dans la MRC de Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Rivière-Mailloux, un hameau de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans La Malbaie, dans la MRC de Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.